Charles Tisseyre (1880-1945), député français (1919-1924), résistant, mort au camp de concentration de Buchenwald;
 Charles Tisseyre (1949-), journaliste, animateur de télévision et vulgarisateur scientifique québécois ;
 Dominique Payen de La Garanderie, née Dominique Tisseyre (1943-), avocate française ;
 Didier Tisseyre (1958-), artiste verrier;
 Magali Tisseyre (1981-), triathlète canadienne ;
 Michelle Tisseyre (1918-2014), personnalité des débuts, bilingues puis français, de la radio et de la télévision au Canada ;
 Paul Tisseyre (1873-1931), écrivain français ;
 Pierre Tisseyre (1909-1995), avocat, puis journaliste, écrivain et éditeur littéraire québécois ;
 Éditions Pierre Tisseyre, maison d'édition du Québec.

Patronyme français
Patronyme québécois